Burger Ranch ist der Name folgender voneinander unabhängiger Schnellrestaurantketten:

 Burger Ranch (Israel)
 Burger Ranch (Portugal)